Jeff Hamilton (batteur) est un batteur de jazz américain.
 Jeff Hamilton (hockey sur glace, 1964) joueur de hockey sur glace canadien.
 Jeff Hamilton (hockey sur glace, 1977) joueur de hockey sur glace américain.